Les mots purus, pura et purum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « ,  ».

Le mot pura est aussi le singulier féminin d'un adjectif signifiant « pure » dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, l'italien et le portugais.

Sans rapport étymologique avec les précédents, le mot pura est présent dans d'autres langues dont l'indonésien (« temple ») et le suédois (« ciseau, poinçon »).

Sigle 

Le sigle PURA peut signifier :
 Partit d'Unió Republicana Autonomista (en valencien) ou Partido de Unión Republicana Autonomista (en espagnol), Parti d'union républicaine autonomiste en français, un ancien parti politique du pays valencien (Espagne).

Sciences et techniques 
En biologie :
 la Trocha Pura Colombiana est une race de chevaux d'allures, originaire de Colombie ;
 en taxonomie, les mots purus, pura et purum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : purus, pura, purum.

Sciences humaines et sociales 
 Les  sont un groupe de langues arawaks parlées dans l'Amazonie péruvienne et dans l'ouest de l'Amazonie brésilienne.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Pura sangre est un film colombien réalisé par Luis Ospina, sorti en 1982.
 Pura Sangre (Entre justice et vengeance en français) est une telenovela colombienne écrite par Mauricio Navas et Guillermo Restrepo, diffusée sur RCN Televisión d' à . 
 Beleza Pura (Pure Beauté en français) est une telenovela brésilienne, diffusée sur TV Globo en 2008.
 Livin La Pura Vida (Vivre la pura vida en France, Viva la pura vida au Québec) est le  de la  de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 La ragion pura (La Femme qui rêve en français) est un drame italien réalisé par Silvano Agosti, sorti en 2001.

Entreprises 
 Angkasa Pura I et II sont deux entreprises publiques indonésiennes, chargées de l'exploitation des aéroports.

Monuments 
 Un pura est un temple hindou en Indonésie. On trouve notamment, à Bali :
 le pura Lempuyang Luhur, un ensemble de temples hindous situé dans le kabupaten de Karangasem, dont le plus populaire est le pura Lempuyang Luhur ;
 le pura Meduwe Karang ou Maduwe Karang, un temple hindou situé à Kubutambahan, dans le kabupaten de Buleleng ;
 le pura Ulun Danu Batur, ou simplement Batur, situé dans le kabupaten de Bangli, le deuxième plus grand temple de Bali ;
 le pura Ulun Danu Bratan, ou simplement Bratan, un temple shivaïte situé sur les rives du lac Bratan, près de  ;
 le pura Penataran Agung Lempuyang, un temple hindou situé sur l'un des flancs du mont Lempuyang, dans le kabupaten de Karangasem.
 La chapelle Della Pura est une chapelle de la basilique Santa Maria Novella, à Florence (Toscane, Italie).

Musique 
 Lorganum purum'' est un ancien style de polyphonie dans laquelle la mélodie grégorienne est soutenue par le ténor en longues valeurs pendant qu'une nouvelle voix chante des mélismes sur les mêmes syllabes.

 Sports 
 La Pura Cup, aujourd'hui nommée Sheffield Shield, est la compétition nationale de cricket first-class en Australie.
 L'équipe cycliste Plantur-Pura est une équipe cycliste féminine professionnelle belge, créée en 2020.

 Anthroponyme 
 Prénom Pura''' est un prénom féminin hispanique, notamment porté par :
  (1899-1982), une libraire portoricaine ;
 Pura Fé, une autrice-compositrice-interprète, poétesse et danseuse américaine ;
  (1962-), une designeuse de chaussures espagnole ;
  (1952-), une poétesse et traductrice mexicaine ;
 Pura Maortúa Lombera (1883-1972), une metteure en scène de théâtre espagnole ;
 Pura Pagani (1914-2001), une religieuse italienne membre de la congrégation des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, reconnue servante de Dieu par l'Église catholique ;
  (1905-2007), une écrivaine et diplomate philippine.

Patronyme 

 Agata Pura (1978-), une joueuse de volley-ball polonaise ;
  (1894-1982), une restauratrice australienne d'origine polonaise ;
  (1939-2020), un physicien polonais.

Toponyme 

 Pura, une commune du district de Lugano, dans le canton du Tessin (Suisse) ;
 Pura, localité de la province de Tarlac (Philippines) ;
 Pura, une île du kabupaten d'Alor, dans les Petites îles de la Sonde orientales (Indonésie).

 le río Purús (en espagnol) ou le rio Purus (en portugais), une rivière coulant au Pérou puis au Brésil, affluent de l'Amazone ;
 la forêt nationale de Purus, une forêt nationale brésilienne ;
 la microrégion du Purus, l'une des trois microrégions du Sud de l'Amazonas (Brésil) ;
 le parc national Alto Purús, un parc national péruvien ;
 la province de Purús, l'une des quatre provinces du département d'Ucayali (Pérou)
 Santa Rosa do Purus, une ville de l'Acre (Brésil).

Notes et références 

Épithète spécifique
Patronyme polonais